Гизела Улен (, настоящее имя Гизела Фридлинда Шрек (Gisela Friedlinde Schreck); ,  — , ) — немецкая актриса, танцовщица и литератор. Начиная с 1936 года снялась в более чем 60 кинофильмах и сыграла более ста ролей в театре.

Биография 
Гизела родилась в семье оперного певца Августина Шрека и его супруги Луизы Фриды. С пяти лет занималась в танцевальной школе Мэри Вигман при Лейпцигской консерватории, позднее обучалась классическому балету и акробатике. В 15 лет приняла решение стать актрисой и взяла себе псевдоним Гизела Улен.

Завершив обучение в актёрской школе Лилли Аккерман в Берлине, Гизела Улен дебютировала в кино в 1936 году в главной роли в ленте «Аннамария» производства UFA. Первые работы в кино быстро принесли ей успех. В том же году актриса дебютировала в театре на сцене Бохумского драматического театра под руководством Саладина Шмитта. Спустя два года Генрих Георге пригласил её в берлинский Театр имени Шиллера. В Третьем рейхе Улен снялась в нескольких пропагандистских фильмах.

После Второй мировой войны Гизела Улен была занята преимущественно в театре. В 1949 году Гизела Улен работала со своим третьим мужем режиссёром Хансом Бертрамом над фильмом «Большая любовь», в котором не только сыграла главную женскую роль, но и участвовала в работе над сценарием. Тем не менее, критики и зритель отнесли к ленте равнодушно. Впоследствии Улен развелась с Бертрамом и в 1953 году вступила в свой четвёртый брак с актёром Вольфгангом Килингом. Из-за разногласий с бывшим мужем по поводу опеки над общей дочерью Барбарой Гизела Улен бежала через Швейцарию, где она находилась на гастролях в Базеле и Цюрихе, в Восточный Берлин. В Восточной Германии Улен служила в Немецком театре и блистала на киностудии DEFA. 17 января 1955 года Улен родила от Килинга дочь Сюзанну.

В 1957 года Улен развелась с Килингом и вышла замуж за режиссёра киностудии DEFA Герберта Бальмана и была занята в его постановках. В 1960 году Улен вернулась в ФРГ, Болеслав Барлог пригласил её в Театр Шиллера. В 1960-х годах Улен снималась на киностудии Эдгара Уоллеса, в 1979 году Райнер Вернер Фассбиндер предложил ей роль матери в фильме «Замужество Марии Браун».

В начале 1980-х годов Улен организовала передвижной театр, в котором в постановке «Привидений» Ибсена была занята её дочь Сюзанна. Гизела Улен также снималась в телевизионных сериалах «Лесничество Фалькенау» и «Деррик». В конце 2005 года она передала часть своего архива потсдамскому музею кино.

Гизела Улен выпустила три книги воспоминаний. Умерла после продолжительной болезни от рака лёгких и похоронена на кёльнском кладбище Мелатен.

Фильмография

Сочинения 
 Gisela Uhlen: Mein Glashaus, Roman eines Lebens. Bayreuth 1978 ISBN 3-7770-0178-3
 Gisela Uhlen: Meine Droge ist das Leben. Weinheim, Berlin 1993 ISBN 3-88679-199-8
 Gisela Uhlen: Umarmungen und Enthüllungen, Collage eines Lebens. ISBN 3-932529-33-2

Примечания

Литература 
 Uhlen, Gisela (eigentlich Gisela Friedelinde Schreck). In: C. Bernd Sucher (Hrsg.): Theater Lexikon. Autoren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnenbildner, Kritiker. dtv, München 1999, ISBN 3-423-03322-3, S. 720

Ссылки 

 
 Гизела Улен в Немецкой национальной библиотеке

Актрисы Германии
Артисты, известные под псевдонимами
Мемуаристы Германии
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на кладбище Мелатен